Sniper: Ghost Warrior
 sluipschutter
 scherpschuttersgeweer
 Sniper (1993), een film van Luis Llosa met Tom Berenger
 Sniper (automerk), een Belgisch automerk